Die Irish Premier League 2006/07 war die 106. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Sie begann am 23. September 2006 und endete am 28. April 2007. Linfield FC wurde zum 47. Mal Meister. Zudem gelang dem Team das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg zu verteidigen.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an 30 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg direkt ab, der Vorletzte musste in die Relegation.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 

|}

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Saison auf eu-football

Einzelnachweise 

2006/07
Fußballsaison 2006/07